Чемпионат мира по дартсу 2012 (BDO) — проходил с 7 по 15 января 2012 года в городе Фраймли-Грин.
 Чемпионат мира по дартсу 2012 (PDC) — проходил с 15 декабря 2011 по 2 января 2012 в Лондоне.

Турниры по дартсу